Hülst ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Hülst (1863–1933), deutscher Generalmajor
 Dirk Schmitz von Hülst (* 1943), deutscher Soziologe
 Julius von Hülst (1828–1859), deutscher Verwaltungsbeamter und Gutsbesitzer
 Theodor van Hülst (1847–1926), deutscher Gutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Hulst (Begriffsklärung)
 Haus von Hülst, denkmalgeschütztes Profangebäude im Busshook 9 in Legden, im Kreis Borken (Nordrhein-Westfalen)